Dolen (Blagoëvgrad) - plaats in Bulgarije in de oblast Blagoëvgrad
 Dolen (Smoljan) - plaats in Bulgarije in de oblast Doljan
 Dolen Peak - berg op Antartica
 Dolen Perkins-Valdez - Amerikaans auteur